Того року турнір проводився вперше. тобто жодна пара не захищала свій титул.

Юлія Бейгельзимер і Мервана Югич-Салкич виграли титул, у фіналі перемігши пару Габріела Навратілова і Міхаела Паштікова з рахунком 6–2, 6–0. Це був 2-й титул для Бейгельзимер та 2-й і останній для Югич-Салкич у їхніх відповідних кар'єрах у парному розряді.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Internazionali di Modena